MTJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Montrose County, Montrose (Colorado), Stati Uniti